Esistono più persone di nome Mark Day

Mark Day – chitarrista degli Happy Mondays
Mark Day – montatore britannico